Desa Cintaasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cintaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,07), Jawa Barat, 
 Desa Cintaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 107,32), Jawa Barat, 
 Desa Cintaasih (administrativ by i Indonesien, lat -6,50, long 107,22), Jawa Barat, 
 Desa Cintaasih (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 107,84), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar